Gummi (latin gumma) kan henvise til flere artikler:

 Ebonit – en meget hård variant af vulkaniseret gummi
 Gummi (materiale) – for gummis industrielle anvendelse
 Naturgummi, også kaldet latex – saften fra gummitræet, der kan høstes og forarbejdes til et stærkt og elastisk materiale.
 Syntetisk gummi – fremstilles af olie og har mange af de samme kvaliteter som naturgummiet.
 Gummi arabicum – substans fra Akacie-træer, især Gummi-Akacie (Acacia senegal)
 Neopren – et materiale af syntetisk gummi der er fyldt med luftbobler

Se også
 Gummibåd – en båd af gummi
 Gummiged – gummihjulslæsser
 Gummi-Tarzan – en børnebog af Ole Lund Kirkegaard
 Gummi-Tarzan (film) - spillefilm fra 1981 af Søren Kragh-Jacobsen
 Gummi T - 3D-animationsfilm fra 2012 af Michael Hegner
 Knetgummi – et blødt viskelæder som ikke smuldrer men opsuger grafit og papirstøv under brug
 Kondom – som i slang kaldes "gummi"
 Tyggegummi – en sliktype beregnet til at tygge på